Konarzyce (gromada w powiecie łomżyńskim)
 Konarzyce (gromada w powiecie śremskim)